Ammià Marcel·lí, historiador romà
 Bebi Marcel·lí, magistrat romà
 Fabi Marcel·lí, escriptor romà del segle II
 Marcel·lí (ministre), ministre principal de l'emperador Magnenci.
 Comte Marcel·lí, escriptor romà d'Orient del segle V i VI
 Marcel·lí d'Il·líria o Marcel·lià, emperador independent a Il·líria al 

Sants:
 Sant Marcel·lí I, papa
 Sant Marcel·lí d'Ambrun, bisbe d'Ambrun, mort el 374.
 Sant Marcel·lí de Cartago, tribú d'Honori, mort al  i considerat sant màrtir pel cristianisme.
 Sant Marcel·lí Champagnat, fundador dels Germans de les Escoles Cristianes.
 Sant Marcel·lí de Roma (màrtir), mort amb Pere de Roma, l'exorcista, en 304.